Unnerstall ist der Familienname folgender Personen:

 Lars Unnerstall (* 1990), deutscher Fußballtorwart
 Thomas Unnerstall (* 1960), deutscher Energiemanager und Berater